Мото Гран-при Чехии было 12-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 17 по 19 августа 2007 года на гоночной трассе автодрома в Брно, Чехия. Эта гонка установила новый рекорд по посещаемости для чемпионата мира по мотогонкам — в дни соревнований автодром посетило около 142 000 человек.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Чехия